Stipančević ist der Familienname folgender Personen:
 Maja Stipančević (* 1994), kroatische Fußballspielerin
 Valentina Stipančević (* 1992), kroatische Fußballspielerin